

Onomastica 
 D'Angelo – cognome italiano

Persone 

D'Angelo – cantante, polistrumentista, compositore e produttore discografico statunitense
Gianfranco D'Angelo – comico italiano

Altro 
D'Angelo – famiglia di vetrai muranesi
Centro sportivo Sabatino D'Angelo – impianto sportivo polifunzionale situato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno

Pagine correlate 
 Angelo (disambigua)